El Gachupín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Gachupín, Durango, 
 El Gachupín, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar